Сантучо — фамилия. Известные носители:
 Сантучо, Роберто (1936—1976) — аргентинский революционер-троцкист, партизан, основатель Революционной партии трудящихся и руководитель Революционной армии народа. 
 Сантучо, Франсиско Рене (1925—1975) — аргентинский политический деятель.